Rogstad est un patronyme porté notamment par :

 Anker Rogstad (1925-1994), écrivain norvégien, auteur de roman policier ;
 Solveig Rogstad (1982-), biathlète norvégienne.